Hasselburg ist der Name von:

 Hasselburg (Flechtingen), Ortsteil der Gemeinde Flechtingen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
Hasselburg (Mucheln), Ortsteil der Gemeinde Mucheln, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Gut Hasselburg, Gut in der Gemeinde Altenkrempe, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Ruine Hasselburg, Burgruine bei Bad Harzburg, auf dem Woldsberg, Landkreis Goslar, Niedersachsen

folgender Person:
 Frederick Hasselburg, (-1810), australischer Kapitän, Seehundjäger und Entdecker von Campbell Island und Macquarie Island